Мешех, Мосох () — библейский персонаж, шестой сын Иафета, внук Ноя ().

Древние отождествления 
Библия упоминает Мешеха (и его род) вместе с Фувалом и Иаваном ( и др.), некоторые исследователи, связывая Мешеха и упоминаемый у Геродота и в других исторических источниках народ мосхов или Muski, делают из этого вывод, что первоначальное место расселения его потомков находилось между Черным и Каспийским морем или же в районе Малой Армении, к северу от Мелитены (современная Турция). Однако стих  «Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров Кидарских», трактуется, как связывающий народ мосхов и арабские племена.

Иосиф Флавий связывал потомков Мешеха с каппадокийцами. Средневековые армянские историки идентифицировали их с иллирийцами.

В Книге Праведного упомянуты имена сыновей Мешеха (Мешека): Дедон, Царон и Шебашни.

Современные отождествления 
Созвучие имени Мешеха (Мосоха) с названием российской столицы породило в позднесредневековой книжности топонимические легенды, согласно которым Мосох является эпонимом Москвы. Версии о связи между потомками Мешеха и Москвой придерживается Киевский синопсис, изданный впервые в 1674 году. На Киевский синопсис ссылался позднее В. Н. Татищев и приводил, среди прочих версий происхождения славян, и ту, с точки зрения которой — московиты были потомками Мешеха. Эта же гипотеза фигурирует во многих других источниках, преимущественно XVII-го века, и рассматривается Ломоносовым и Тредиаковским.

Айзек Азимов отождествляет Мешех с фригийцами, которых ассирийцы называли «мушки».

Примечания

Ссылки 
 Книга польского историка XVII в. Феодосия Софоновича с упоминанием Мосоха
 Москва, Мосох и третий Рим. П. Паламарчук (1986)

Персонажи Книги Бытия
Яфетиды